J'ai peur de l'eau, refrain de la chanson d'Édith Piaf : Le Mauvais matelot de 1936 ;
 J'ai peur de l'eau, chanson-fétiche du tout premier 45T de Danièle Danaé ;
J'ai peur de l'eau, livre pour enfant de Pierrick Bisinski

Voir aussi 
 Aquaphobie